Niemcy:
 Golzheim – dzielnica Düsseldorfu
 Golzheim – dzielnica gminy Merzenich w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren